Francesco Bertinetti – medaglista italiano
 Franco Bertinetti – schermidore italiano
 Giovanni Bertinetti – scrittore italiano
 Marcello Bertinetti – schermidore italiano